Benoît Laffineur (né en 1957), nageur français ;
 Marc Laffineur (né en 1945), homme politique français.